Ирина Кисельгоф (род. 27 октября 1960, Свердловск) — российская писательница, автор психологических романов.

Биография 
Окончила медицинский институт, долгое время работала врачом по разным специальностям, преподавала в институте, была менеджером в зарубежном гранте. В настоящее время работает и живет в городе Алматы.

В 2010 году дебютировала как романист, выпустив в издательстве «Эксмо» сразу три книги. В 2011 году за ними последовали ещё две.

Библиография

Ссылки 
 «Женщина должна иметь детей, только тогда она будет счастлива»
 Интервью с Ириной Кисельгоф

Писатели России по алфавиту